Margaret Hamilton se poate referi la:
 Margaret Hamilton (actriță) (1902–1985), actriță americană de film
 Margaret Hamilton (om de știință) (n. 1936), ingineră de software americană